Travis Watkins (* 5. prosince 1986) je americký počítačový programátor, který pracoval s Codym Brociousem a Jonem Lech Johansenem na tvorbě programu PyMusique napsaného v Pythonu. Také vytvořil Alacarte – menu editor pro GNOME.

Externí odkazy 
 Blog Travise Watkinse

Narození v roce 1986
Žijící lidé
Američtí programátoři
Muži